Protodacnusa är ett släkte av steklar som beskrevs av Griffiths 1964. Protodacnusa ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Protodacnusa